Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Blackpool :
 Le  était un dragueur de mines de la classe Bangor lancé en 1940 et vendu en 1946.
 Le  était une frégate de la classe Whitby lancée en 1957. Elle a été prêtée à la Royal New Zealand Navy entre 1966 et 1971 et a été vendue pour être mise à la casse en 1978.

Blackpool